Ку́рия (, от co — «вместе» и vir — «муж», «взрослый мужчина») — подразделение населения (древне-латинских общин) Древнего Рима, совокупность нескольких родов (gentes), где было 30 патрицианских курий, каждая в 10 родов.

Во главе курии стоял курион, которого избирали сами куриалы. 30 курионов составляли коллегию, председателем которой в царский период, по всей вероятности, был римский царь, а в республиканское время — так называемый великий курион (curio maximus), избиравшийся из среды самих курионов. Покровительницей всех курий в совокупности являлась Юнона (Juno Curitis или Quiritis), и кроме этого каждая курия имела своих специальных богов (по одному на курию). Также, каждая курия имела свое особое помещение, которое тоже называлось «курией».

История 
Согласно традиционным представлениям, Сервий Туллий разделил древних римлян на три трибы: Тиции, Рамны и Луцеры (из последней происходил 3-й царь Древнего Рима), а каждую из триб — на 10 курий, которые были, в свою очередь, образованы группами семей, или родами (). 

Таким образом, деление основывалось на родстве, и господствовали при таком устройстве патрицианские роды. Тем не менее, не опровергнуто предположение, что каждая курия была связана с определенной местностью, поскольку названия некоторых из них, например, Велийская или Форийская, явно на это указывают. Каждая из 30 курий имела по одному голосу в архаической форме народного собрания, куриатных комициях, и, вероятно, в качестве единиц, подчиненных трибам, курии были основой первоначальной организации войска.

Как политические и военные подразделения, курии были вытеснены позднейшей организацией римских граждан по окружным трибам, так что высшим законодательным органом в Риме сделались центуриатные и трибутные комиции.

См. также 
 Местное самоуправление в Древнем Риме

Примечания 

Государственное устройство Древнего Рима